«Promises» () — песня американской певицы Барбры Стрейзанд, которая была записана для её двадцать третьего студийного альбома Guilty (1980). Песня была написана Барри Гиббом и Робином Гиббом. В качестве четвёртого и последнего сингла с альбома песня была выпущена в мае 1981 года.

В отличие от предыдущих синглов с альбома, «Promises» не смог войти в топ-10 американского Billboard Hot 100, добравшись только до 48 позиции, тем не менее в чартах Adult Contemporary Канады и США песня вошла в топ-10, расположившись на 5 и 8 строчках соответственно.

Чарты

Примечания

Ссылки 

Песни 1980 года
Песни Барбры Стрейзанд
Синглы Columbia Records
Песни, написанные Барри Гиббом
Песни, написанные Робином Гиббом
Песни, спродюсированные Барри Гиббом